Zhijiang, även romaniserat Chihkiang, kan syfta på följande orter i Kina:

Zhijiang, Huaihua, ett autonomt härad för dong-folket i Hunan-provinsen i sydöstra Kina;
Zhijiang, Yichang,  en stad på häradsnivå i Hubei-provinsen i centrala Kina.

WP:Projekt Kina